Menteşe (türkisch: „Scharnier“) bezeichnet:
 Menteşe (Muğla), Landkreis der Provinz Muğla
 Menteşe (Honaz), Dorf in der Provinz Denizli
 Menteşe Beyliği, war ein türkisches Beylik
 Menteşe Höyük, archäologischer Fundort in der Türkei